Драшкович () — фамилия. Известные носители:

 Драшкович, Боро (род. 1935) – югославский и сербский кинорежиссёр, сценарист и драматург.
 Драшкович, Вук (род. 1946) — сербский политик, министр иностранных дел Сербии (2004—2007).
 Драшкович, Душан (род. 1939) — югославский и черногорский футболист и тренер.
 Драшкович, Милорад (1873—1921) — сербский политик, министр внутренних дел Королевства Югославия.
 Драшкович, Янко (1770—1856) — деятель Хорватского национального возрождения, поэт.